Hajnalka (növénynemzetség)
 Hajnalka (keresztnév)